Кноп — російський баронський рід.
 Кноп — у давньогрецькій міфології цар міста Ерифри.
 Кноп — плетений кулястий вузол на кінці крученого троса.